Дивізіон 2: 1947–48 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Ландскруна БоІС та Еребру СК, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північно-східна група 1947–48 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||12||2||4||44||23||+21||26
|- 
|2||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||12||1||5||43||22||+21||25
|-
|3||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||10||3||5||42||26||+16||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||9||4||5||37||31||+6||22
|-
|5||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||7||5||6||31||28||+3||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||7||3||8||28||25||+3||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||7||2||9||30||32||-2||16
|-
|8||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||7||2||9||30||39||-9||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Вестерос ІК
|18||5||4||9||21||35||-14||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||0||2||16||12||57||-45||2
|}

Південно-західна група 1947–48 

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||12||3||3||49||24||+25||27
|-
|2||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||11||2||5||51||37||+14||24
|-
|3||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||11||0||7||42||27||+15||22
|- style="background: 
|4||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||9||3||6||47||24||+23||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||10||1||7||38||20||+18||21
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||7||5||6||36||27||+9||19
|-
|7||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||6||5||7||45||46||-1||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||5||5||8||27||52||-25||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||4||5||9||35||49||-14||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||0||1||17||16||80||-64||1
|}

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1947 у Швеції
1948 у Швеції